Антиб (фр. Antibes, окс. Antíbol)

 Антиб — курортный город на Лазурном Берегу, департамент Приморские Альпы, регион Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция. 
 Антиб — французский футбольный клуб из одноимённого города.
 Антиб — мыс во Франции на берегу Лигурийского моря, расположен в коммуне Антиб, департамент Приморские Альпы.
 Антиб-Биот — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Приморские Альпы.